Andrea Vergani (né en 1997), nageur italien.
 Gabriella Vergani (née en 19??), actrice brésilienne.
 Lorenzo Vergani (né en 1993), athlète italien, spécialiste du 400 m haies.
 Orio Vergani (1898 ou 1899-1960), journaliste, photographe et écrivain italien.